Узы:
 Узы — древнетюркское племя.
 Узы — название у турок реки Днепр.
 Узы — одно из тюркских племён, кочевавших в причерноморских степях в X—XIII веках.
 Узы — устаревшее «цепи, кандалы», как в прямом значении, так и в переносном, в частности:
 Узы Гименея/узы брака.
 Узы крови — кровное родство.
 Узы рабства.

См. также 
 Узы любви
 Уза